Die Canadian Open 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in Toronto. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 5. bis 12. August 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in Toronto